Алкионидес — греческий топоним. Может означать:

 Алкионидес (залив) — залив, часть Коринфского залива.
 Алкионидес (острова) — группа островов в одноимённом заливе.
  — землетрясение 1981 года.

См. также 
 Алкиона
 Алкиониды